Battaglia di Modena, combattuta fra la Repubblica romana ed i Boi nel 193 a.C.
Battaglia di Modena, celebre sconfitta dell'esercito di Marco Antonio da parte delle forze della Repubblica romana nel 43 a.C.
Battaglia di Modena, scontro minore del generale francese Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald contro il principe Federico Francesco Saverio di Hohenzollern-Hechingen nel 1799
Battaglia di Modena (nota anche come battaglia del Panaro), sconfitta della divisione austriaca di Federico Bianchi da parte dell'esercito napoletano di Gioacchino Murat nel 1815